Поммо́ () — сладкий алкогольный напиток средней крепости.

Поммо представляет собой красно-коричневую жидкость, содержащую яблочный сок и яблочное бренди: кальвадос в Нормандии и ламбиг в Бретани. Настаивается поммо обычно 2-2,5 года в дубовых бочках. Некоторые виды поммо в Нормандии выдерживаются 14-16 месяцев.

Поммо классифицируется как креплёное вино, обычно используется как аперитив, но может употребляться с голубыми сырами, дыней или десертами.

Поммо включён в список контроля подлинности и выпускается двух видов: Pommeau de Bretagne и Pommeau de Normandie.

Крепость поммо обычно составляет 16-18 %. Пьют его охлаждённым.

Примечания 

Алкогольные напитки
Бретань
Гастрономия Нормандии
Французские напитки